Nocturne indien () est un roman italien d'Antonio Tabucchi (1984) ;
 Nocturne indien est un film français d'Alain Corneau, adapté du roman (1989).